Crook kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Crook, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Crook, Durham – en stad i Durham, England

USA
 Crook, Colorado – en stad i Colorado

Se även
 Crook County